

Lista premierów Mali

Bibliografia

Przypisy